Sunday Morning – brano musicale dei The Velvet Underground
 Sunday Morning – brano musicale dei Maroon 5
 Sunday Morning – brano musicale dei No Doubt
 Sunday Morning – brano musicale di Ani DiFranco, dall'album Knuckle Down
 Sunday Morning – brano musicale dei The Bolshoi
 Sunday Morning – brano musicale degli Earth Wind and Fire
 Sunday Morning – brano musicale dei Julian Lennon
 Sunday Morning – brano musicale di K-os